Ку́бок Вы́зова — название ряда спортивных соревнований, а также интеллектуальных турниров (также — Вызов):

Баскетбол 
 Еврокубок вызова ФИБА — европейский клубный баскетбольный турнир, проводившийся в 2002—2007 годах.
 Кубок вызова ФИБА — европейский клубный баскетбольный турнир, проводившийся в 2003—2015 годах.

Волейбол 
 Кубок вызова ЕКВ — ежегодный волейбольный турнир, проходящий между европейскими клубами под эгидой Европейской конфедерации волейбола.

Гандбол 
 Кубок вызова ЕГФ — ежегодный европейский клубный гандбольный турнир, проходящий под эгидой Европейская федерация гандбола. С сезона-2020/21 — Европейский кубок ЕГФ (EHF European Cup).

Лёгкая атлетика 
 Вызов ИААФ на эстафеты — ежегодный чемпионат мира по эстафетам.
 Вызов ИААФ на многоборья — серия соревнований по многоборью, проводится с 1997 года.
 Вызов ИААФ на спортивную ходьбу — серия соревнований по спортивной ходьбе.
 Вызов ИААФ на метание молота — ежегодная серия соревнований по метанию молота.

Теннис 
 Международный Кубок Вызова (International Lawn Tennis Challenge) — первоначальное название Кубка Дэвиса

Регби 
 Европейский кубок вызова — ежегодный клубный турнир среди европейских команд по регби-15.

Футбол 
  — турнир для европейских сборных не старше 23 лет.
 Кубок вызова АФК —  турнир для азиатских сборных, проводившийся в 2006—2014 годах.
 Шотландский кубок вызова — соревнование, проводимое среди команд-членов Шотландской футбольной лиги.
 Кубок вызова женской английской ассоциации футбола (The English Ladies' Football Association Challenge Cup) — первоначальное название Кубка Англии по футболу среди женщин (Women's FA Cup).

Хоккей с шайбой 
 Кубок Вызова 1979 — серия игр (до двух побед) между хоккейными сборными Советского Союза и НХЛ, состоявшаяся в феврале 1979 года в нью-йоркском зале «Мэдисон Сквер Гарден».
 Мировой кубок вызова — международный хоккейный турнир, который проводится в Канаде.
 Европейский хоккейный вызов — ежегодная серия международных турниров по хоккею с шайбой, проводящаяся с 2001 года.
 Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой (среди мужских, женских, студенческих, молодёжных и юниорских команд)
 Кубок вызова МХЛ (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) — турнир из одного матча для команд молодёжной хоккейной лиги
 «Хоккейный Кубок вызова» — изначальное название Кубка Стэнли.

Шоссейный велоспорт 
 Вызов Дегранж-Коломбо — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось с 1948 по 1958 год.
 Вызов Перно — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводилось с 1958 по 1988 год.

Телевикторины

«Своя игра» 
 Циклы Кубок Вызова 1-4 (2001-03 гг.).

Примечания